Liba steht für:

 Libá, Gemeinde in Tschechien
 Liba (Xinhui) (里坝村), Dorf in der Großgemeinde Xinhui in der chinesischen Provinz Sichuan

Personen:
 Igor Liba (* 1960), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Peter Liba (1940–2007), kanadischer Journalist, Manager und Vizegouverneur